Моро́г () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Экс-д’Анжийон. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18156.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к югу от Парижа, в 90 км юго-восточнее Орлеана, в 24 км к северо-востоку от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 465 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляют виноградарство, а также лесное и сельское хозяйство.

В 2007 году среди 307 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 223 были экономически активными, 84 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 223 активных работали 203 человека (113 мужчин и 90 женщин), безработных было 20 (9 мужчин и 11 женщин). Среди 84 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Симфорьен (XIII—XIV век). Исторический памятник с 1926 года
  (XVIII век). Исторический памятник с 1992 года
 Мастерские и гончарные печи в деревне Ла-Борн, часть из которых расположена в коммуне Анришмон. Исторический памятник с 1996 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер